

Patronyme
 Aleksandar Pešić, (1992- ), est un footballeur serbe.
 Branko Pešić, (1922-1986), était un homme politique yougoslave et serbe.
 Dušan Pešić, (1955- ), est un ancien footballeur yougoslave.
 Marko Pešić, (1976- ), est un joueur allemand de basket-ball. 
 Svetislav Pešić, (1949- ), est un joueur et entraîneur de basket-ball serbe.
 Vesna Pešić, (1940- ), est une femme politique serbe.

Homonymie
Homonymie de patronyme